Melstone Football Club é um clube de futebol de Vanuatu. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2004.

Clubes de futebol de Vanuatu